Ка́рмен Кюнг (; 30 января 1978, Шенкон, Люцерн) — швейцарская кёрлингистка, в команде Швейцарии запасной на Олимпийских играх 2010 года и второй на Олимпийских играх 2014 года.

Достижения 
 : золото (), бронза (, ).
 : золото (), серебро (, ), бронза (, , ).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу